Tonkawa (plaats), een plaats in Oklahoma
 Tonkawa (volk), een indiaans volk
 Tonkawa (taal), de taal van het gelijknamige volk